Le tournoi de tennis de Madras 2002 s'est tenu du  au . La victoire est argentine avec Guillermo Cañas qui remporte son second titre en simple.

En double, l'équipe indienne Mahesh Bhupathi - Leander Paes accroche un vingt-et-unième titre à son palmarès, le quatrième dans ce seul tournoi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 

  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2002
Tennis masculin en 2001
Tennis masculin en 2002
2001 en Inde
2002 en Inde
Sport en décembre 2001
Tennis en janvier 2002